Саммит G-20 в Каннах в 2011 году — шестая встреча глав государств и правительств стран Группы двадцати, посвящённая предотвращению угрозы нового витка глобального экономического кризиса, продолжающегося мирового финансового кризиса 2008—2011 годов. Проходила 3—4 ноября 2011 года в Каннах, Франция.
Одной из главных тем саммита являлись вопросы ужесточения контроля за банками.

В числе основных вопросов саммита также присутствовал вопрос введения налога на международные банковские операции, или так называемый «налог Тобина» (в честь нобелевского лауреата Джеймса Тобина, впервые предложившего вводить сбор с международных банковских транзакций для поддержки развивающихся стран).

Обстановка перед саммитом 
2 ноября 2011 года, ещё накануне саммита G20, европейские лидеры начали работу в Каннах с решения проблем Еврозоны. Необходимость в этой встрече возникла после того как правительство Греции, в результате прокатившихся по стране общенациональных забастовок и акции протеста, высказалось за проведение референдума по кредитному соглашению с Евросоюзом, которое было согласовано 26 октября 2011 года на Европейском саммите в Брюсселе и предусматривает меры по спасению Греции от дефолта на условиях жёсткой экономии. И как считают некоторые аналитики, политическая нерешительность греческого правительства приведёт к тому, что Греции придётся покинуть Еврозону, а это в свою очередь «может утопить всю Европу».

Участники саммита 
 Австралия : премьер-министр Джулия Гиллард
 Аргентина : президент Кристина Фернандес де Киршнер
 Бразилия : президент Дилма Русеф
 Великобритания : премьер-министр Дэвид Кэмерон
 Германия : канцлер Ангела Меркель
 Индия : премьер-министр Манмохан Сингх
 Индонезия : президент Сусило Бамбанг Юдойоно
 Италия : премьер-министр Сильвио Берлускони
 Канада : премьер-министр Стивен Джозеф Харпер
 КНР : председатель Ху Цзиньтао
 Мексика : президент Фелипе Кальдерон
 Россия : президент Дмитрий Медведев
 Саудовская Аравия : министр финансов Ибрагим Абдулазис аль-Ассаф
 США : президент Барак Обама
 Турция : премьер-министр Реджеп Тайип Эрдоган
 Франция : президент Николя Саркози
 ЮАР : президент Джейкоб Зума
 Республика Корея : президент Ли Мён Бак
 Япония : премьер-министр Ёсихико Нода
 Европейский Союз : председатель Европейского совета Херман Ван Ромпей и председатель Европейской комиссии Жозе Мануэль Баррозу

Итоги саммита 
На саммите G20 было принято решение об ужесточении контроля за банками и обсуждении мер по предотвращении мирового кризиса.

Примечания

Ссылки 
 Домашняя страница саммита

2011 год в экономике
2011 год в политике
Ноябрь 2011 года
События 3 ноября
События 4 ноября
Канны
2011 год в международных отношениях